FDE steht für:
 Fachverband des deutschen Eisenwaren- und Hausrathandels, seit 1995 Zentralverband Hartwarenhandel
 Fahrbahndeckenerneuerung, siehe Ausbauzustand
 Fault Detection and Exclusion, siehe FDIR
 Fonds Deutsche Einheit
 Flughafen Førde in Bringeland, Norwegen (IATA-Code)
 Förderverein der deutschen Ernährungsindustrie, siehe Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie #Mitglieder
 Freightliner Deutschland, siehe Freightliner (Bahngesellschaft) #Auslandsaktivitäten
 Freunde der Eisenbahn (FdE) in Norddeutschland
 Full Disk Encryption, siehe Festplattenverschlüsselung
 Liberaldemokratische Union, ehemalige griechische Partei

Abkürzung